QD peut faire référence à :
 
 quaque die, une expression latine signifiant chaque jour, selon la liste des abréviations en médecine,
 Quotité disponible, une abréviation utilisée dans un acte notarié